Марце́вич — українське прізвище.

Відомі носії:

 Марцевич Едуард Євгенович (1936—2013) — російський актор
 Марцевич Людмила Леонідівна (1945) — українська піаністка
 Марцевич Філіп Едуардович (1980) — російський актор
Українські прізвища